Csehország
Skryje, település a Brno-vidéki járásban
Skryje, település a Havlíčkův Brod-i járásban
Skryje, település a Rakovníki járásban